Mägerle oder Maegerle bezeichnet:
 Anton Maegerle, deutscher Journalist und Autor
 Germar Rudolf, Pseudonym: Anton Mägerle (Maegerle) (* 1964), deutscher diplomierter Chemiker und Holocaustleugner

Siehe auch:
 Megerle
 Maegerlein